

Patronymie 
 Karl Koch (1809-1879), botaniste allemand.
 Karl Otto Koch (1897-1945), commandant SS allemand.
 Karl Koch (1965-1989), hacker allemand.